Jewgeni Nikitin (russisch , englisch ) ist der Name folgender Personen:
* Jewgeni Igorewitsch Nikitin (* 1973), russischer Opernsänger
 Jewgeni Jewgenjewitsch Nikitin (* 1933), russischer theoretischer Chemiker